Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 2006 – 59. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZM). W sezonie 2006 rozgrywki podzielono na trzy ligi.

Ekstraliga

DMP I ligi

DMP II ligi

Baraże 
 o awans: Adriana Toruń utrzymała się w Ekstralidze po meczach z Intarem Lazur Ostrów Wlkp.
 o utrzymanie: Milion Team Poznań awansował do I ligi po meczach z KSŻ Krosno

Bibliografia 
 

2006
2006 w sporcie żużlowym
2006 w polskim sporcie